Никола́й Алексе́евич Ермо́лов:
 Ермолов, Николай Алексеевич (1756 — после 1897) — генерал-майор, командир Тенгинского полка, Георгиевский кавалер.
 Ермолов, Николай Алексеевич (1874—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик, новосибирский новомученик.
 Ермолов, Николай Алексеевич (1836—25.09.1890) — российский генерал-майор, служил на Кавказе и в Польше; сын ген. А. П. Ермолова.

Примечания